Не́ретский край () — бывшая административно-территориальная единица на юге Латвии, в историко-культурной области Селия. Край состоял из четырёх волостей, центром края являлось село Нерета.

Край был образован 1 июля 2009 года из части расформированного Айзкраукльского района.

Площадь края — 645,5 км². Граничил с Виеситским, Вецумниекским и Яунелгавским краями.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы Неретский край был упразднён, а его волости вошли в состав Айзкраукльского края.

Население 
На 1 января 2010 года население края составляло 4383 человека. 

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 Залвская волость ()
 Маззалвская волость ()
 Неретская волость ()
 Пилскалнская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Неретского края